Ellwood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellwood (Georgia), im Richmond County
 Ellwood (Kalifornien), im Santa Barbara County
 Ellwood (Kentucky), im Pike County
 Ellwood (Maryland), im Dorchester County
 Ellwood (South Carolina), im Berkeley County
 Ellwood City (Pennsylvania)
 Ellwood Estates, im Santa Barbara County, Kalifornien
 Ellwood Park (New York)

in Kanada:
 Ellwood (Ottawa)

im Vereinigten Königreich:
 Ellwood (Gloucestershire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellwood (Leesburg), in Leesburg, Virginia, ID-Nr. 04000054
 Ellwood Mansion, in De Kalb, Illinois, ID-Nr. 75002075

Personen:
 Annabel Ellwood (* 1978), australische Tennisspielerin
 Aubrey Ellwood (1897–1992), britischer Air Marshal im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 Beres Ellwood (* 1937), australischer Rugby-Union-Spieler
 Charles Abram Ellwood (1873–1946), US-amerikanischer Soziologe
 Craig Ellwood (1922–1992), US-amerikanischer Architekt
 Fionnuala Ellwood (* 1964), irische Schauspielerin
 Katie Ellwood, britische Film- und Fernsehregisseurin, siehe Bert & Bertie
 Reuben Ellwood (1821–1885), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Ellwood (1639–1713), englischer religiöser Schriftsteller
 Tobias Ellwood (* 1966), britischer Politiker, Parlamentsmitglied

Siehe auch:
 Elwood
 Ellwood-Ölfeld
 Angriff auf Ellwood